Le mot Xantho peut désigner :

Mythologie 
 Xantho, une Néréide de la Mythologie grecque.

Personnalités 
 Mihail Xantho, (1891-1940), un acteur autrichien.

Zoologie 
 Xantho, un genre de Crustacés, 
 Xantho, un genre d'Annélides.

Autres 
 SS Xantho, l'épave d'un bateau un vapeur retrouvée dans les eaux australiennes dont le moteur restauré se trouve aujourd'hui au Western Australian Museum.